Альмафуэ́рте, буквально – Сильный духом, псевдоним Пéдро Бонифáсио Палáсиоса (, 13 мая 1854, Сан-Хусто, провинция Буэнос-Айрес – 28 февраля 1917, Ла-Плата) – аргентинский поэт и журналист.

Биография 

Из бедной семьи. Ребенком потерял мать и был брошен отцом, воспитывался родственниками. Учился живописи. Много лет работал школьным учителем и одно время даже директором школы, но был уволен, поскольку не имел должного диплома. Журналистские публикации Альмафуэрте всегда отличались острой критикой, настраивавшей против него местные власти. Был избран в депутатскую палату провинции Буэнос-Айрес, служил библиотекарем в главном статистическом управлении провинции. С началом XX в. активно занялся политикой, но не снискал популярности.

Произведения 
 Сокрушения/ Lamentaciones (1906)
 Семь сонетов во исцеление/ Siete sonetos medicinales (1907)
 Песнь о человеке. Горькие труды/ La Canción del hombre; Vigilias amargas (1907)
 Посланец/ El misionero (1911)
 Евангельские стихи/ Evangélicas (1915)
 Poesías (1916)
 Poesías Completas (1917)
 Nuevas Poesías (опубл. 1918)
 Milongas clásicas, sonetos medicinales y Dios te salve. Discursos (опубл. 1919)
 Тень родины/ La sombra de la patria, поэма (опубл. 1923)

Публикации на русском языке 
[Стихи]/ Перевод Б.Дубина// Поэты Аргентины. М.: Художественная литература, 1987

Признание 
В городе Ла-Плата действует музей Альмафуэрте, его именем названа улица.

В 1949 об Альмафуэрте был снят одноименный биографический фильм, удостоенный, как и исполнитель заглавной роли, премии Аргентинской ассоциации кинокритиков Серебряный Кондор.

Бунтарская фигура и богоборческие сочинения Альмафуэрте привлекли интерес Борхеса, видевшего в нем образ ересиарха, несколько раз писавшего о нем и составившего томик избранных стихов и прозы старшего собрата (1962).

Литература 
Cordero H.A. El profeta del hombre: pasión de Almafuerte.  Buenos Aires: Julio E. Rossi e hijos, 1958
 Borges J.L. Prosa y poesia de Almafuerte [1962]// Idem. Prólogos, con un prólogo de prólogos. Buenos Aires: Torres Agüero, 1975
Alari J. G. de. Almafuerte: su vida y su obra.  Buenos Aires: Agora, 1965.

Ссылки 
Биография, избранные стихи on line

Персоналии по алфавиту
Поэты Аргентины
Родившиеся в 1854 году
Родившиеся в провинции Буэнос-Айрес
Умершие в 1917 году
Библиотекари Аргентины